Jan Sandström kan avse bland andra:

Jan Sandström (kemist) (1925–2011), svensk kemist
Jan Sandström (jurist) (född 1931), svensk jurist
Jan Sandström (född 1954), svensk tonsättare
Jan Sandström (ishockeyspelare) (född 1978), svensk ishockeyspelare